Savitch ist der Familienname folgender Personen:
 Jessica Savitch (1947–1983), US-amerikanische Journalistin
 Paul Savitch, alternative Schreibweise von Pavle Savić (1909–1994), jugoslawischer Chemiker und Physiker
 Walter Savitch (1943–2021), US-amerikanischer Informatiker